Molekulska formula -{C18H32O3}- se može odnositi na:

 Vernolinska kiselina
 9-Hidroksioktadekadienoinska kiselina